Il doppio del Betty Barclay Cup 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Anna Kurnikova e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Cara Black e Elena Lichovceva hanno battuto in finale 6–2, 4–6, 6–2 Květa Hrdličková e Barbara Rittner.

Teste di serie
 Cara Black /  Elena Lichovceva (campionesse)
 Arantxa Sánchez-Vicario /  Magüi Serna (quarti di finale)
 Tathiana Garbin /  Janette Husárová (semifinali)
 Liezel Huber /  Laura Montalvo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Betty Barclay Cup 2001